CHMP peut faire référence : 
 à CHMP-FM, une station de radio québécoise située à Montréal 
 au Comité européen des médicaments à usage humain (anglais : ), un comité de l'Agence européenne des médicaments